Аппа-Юрях — топоним в Республике Якутия, Россия.

 Аппа-Юрях — река в Якутии, правый приток р. Тымпы-Юряге,	координаты	62°12'	122°29', карта P-51-065
 Аппа-Юрях — падь в Якутии, в правобережье р. Чильли,	координаты 63°58'	118°47', карта P-50-010
 Аппа-Юрях — река в Якутии, правый приток р. Алдан,	координаты	61°50'	135°32', карта P-53-080

Ссылки 
 , С.102 из 3547